Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1998 odbyły się między 4 a 12 kwietnia 1998 w kanadyjskim Kamloops, w Riverside Coliseum.

Tytuł mistrzyń świata po trzech latach powrócił do Szwedek (Elisabet Gustafson), które pokonały w finale Dunki (Helena Blach Lavrsen) 3:7. W małym finale Kanadyjki (Cathy Borst) pokonały 2:10 Norweżki (Dordi Nordby). Był to trzecie mistrzostwo świata szwedzkiej kapitan. 



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 

1998
1998 w curlingu
Curling w Kanadzie
Sport w Kolumbii Brytyjskiej
1998 w Kanadzie